Luzac bezeichnet:

 Luzac & Co. (London)
 Luzac’s Oriental Religions Series, eine Buchreihe zu Religionen des Orients

Luzac ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Luzac (1746–1807), niederländischer Rechtsanwalt, Journalist und Hochschullehrer
 Lodewijk Caspar Luzac (1786–1861), niederländischer Politiker (Liberaler)